«Kiss Me Once» — дванадцятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Був випущений в 2014 році на лейблах Parlophone. В Північній Америці альбом випустили під лейблом Warner Bros. Records 18 березня 2014 року.

Сингли 
Перший сингл «Into the Blue» презентували у Великій Британії 27 січня 2014 на BBC Radio 2. В більшості країн пісню випустили 28 січня. Кліп був випущений 3 лютого 2014 року, режисер Дон Шадфорт. Сингл досяг 12 позиції в британському хіт-параді. Також він зайняв перше місце в США в чарті Hot Dance Club Songs.

Список композицій 
Стандартний трек-лист альбому включає 11 пісень, спеціальне видання — два додаткових треки і бонус-DVD.

Чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone
Музичні альбоми за алфавітом